Klaholz ist der Name von
 einem Ortsteil der Gemeinde Schnarup-Thumby, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Josef Klaholz, deutscher Bürgermeister (CDU) in Brilon, Nordrhein-Westfalen, Deutschland